Just Dance 2018 — танцевальная ритмичная игра, разработанная компанией Ubisoft. Была анонсирована 12 июня 2017, в ходе пресс-конференции Ubisoft на Е3 2017, и была выпущена 24 октября 2017 года в Северной Америке и 26 октября 2017 года в Европе для PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U и Nintendo Switch.

Игровой процесс 
Как и в предыдущих частях франшизы, игроки должны повторять движения экранного танцора для выбранной песни используя либо контроллеры захвата движения, либо внутриигровое приложение на смартфоне. Новая оценка «Супер» была добавлена между «Хорошо» и «Идеально».

Список композиций 
 Песня Демо «Солнышко» присутствует только в русской версии игры.
 Песня Andy «J’suis Pas Jalouse» присутствует только во французской версии игры.

Примечания

Ссылки 
 

Just Dance
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Игры для Wii
Игры для Wii U
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox One
Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Paris
Музыкальные игры